Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1995 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1995. Tytuł zdobył Brian Andersen.

Finał 
 Frederikslyst - 27 maja, Uhre - 28 maja 1995

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1995
1995 w sporcie żużlowym
1995 w Danii